

Nom de famille 
Broome est le nom de famille de
 David Broome (né en 1940), cavalier de saut d'obstacles britannique
 John Broome (1738-1810), gouverneur américain
 John Broome (1913 - 1999), écrivain américain
Olivia Broome (née en 2001), haltérophile britannique
 Ralph Broome (1889 - 1985), bobeur britannique

Australie 
 Comté de Broome (Australie)
 Broome : ville australienne
 Attaque sur Broome, durant la seconde Guerre mondiale

Toponyme aux États-Unis 
 Broome (New York), ville du comté de Schoharie
 Comté de Broome (New York)
 Broome County Veterans Memorial Arena
 Broome Street, rue de New York